Maksim Pawłowicz Kowtun, ros. Максим Павлович Ковтун (ur. 18 czerwca 1995 w Jekaterynburgu) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Srebrny (2015, 2017) i brązowy (2016) medalista mistrzostw Europy oraz czterokrotny mistrz Rosji (2014–2016, 2019).

23 kwietnia 2019 roku Kowtun ogłosił zakończenie amatorskiej kariery.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Jekaterynburgu
Ludzie związani z Moskwą
Urodzeni w 1995
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019